Top Sergeant Mulligan – film del 1928 diretto da James P. Hogan
 Top Sergeant Mulligan – film del 1941 diretto da Jean Yarbrough